Котлин — многозначный термин.

 Котлин — остров в Финском заливе Балтийского моря, в 30 км западнее центра Санкт-Петербурга. 
 Котлин — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Яроцинский повят, Великопольское воеводство. 
 Котлин (Kotlin) — статически типизированный язык программирования, работающий поверх JVM и разрабатываемый компанией JetBrains.

См. также 
 Котлино